Botero puede referirse a:

 Botero (apellido), apellido italiano.
 Botero (artesanía) en la preparación de botas y pellejos para vino, aceite, etc.
 Fundación Darío Maya Botero, una ONG colombiana radicada en Pensilvania (Caldas).
 Museo Botero, museo colombiano localizado en La Candelaria, (Bogotá).
 Odio a Botero, grupo musical colombiano.